Ваїкато від , текуча вода — найдовша річка в Новій Зеландії, довжина 425 км.

 Ваїкато — регіон в Новій Зеландії, названий на честь річки, населення  осіб, площа —  осіб(оц.2013-07-01), площа —  км².

 Ваїкато — округ (територіальне управління) в регіоні Ваїкато Нової Зеландії, населення —  осіб(оц.2013-07-01), площа —  км².

en:Waikato (disambiguation)